Oskar eller Oscar kan syfta på:

 Oscar – ett amerikanskt filmpris (The Motion Picture) Academy Award
 Oscar (lok) – första loket i Sverige vid Nora–Ervalla Järnväg
 Oscar – tidigare namn på en amerikansk sötvattensfisk, se påfågelciklid
 OSCAR (protokoll) – ett protokoll för överföring av direktmeddelanden, se 
 OSCar – en brittisk synthesiser från Oxford Synthesiser Company
 Projekt 949 Granit – rysk robotbärande ubåt i Oscar I-klass 
 Projekt 949A Antej – rysk robotbärande ubåt i Oscar II-klass
 Oscar (datorspel) – ett plattformsspel utvecklat av Flair Software
Oscarsteatern – privatteater i Stockholm

Namn
 Oskar (namn) – ett mansnamn

Religiös anknytning
 Oscars församling – en församling i Stockholms stift
 Oscarskyrkan – församlingskyrka i Oscars församling, Stockholm
 Oskars församling – en församling i Växjö stift
 Oskars kyrka, Nybro – församlingskyrka i Oskars församling, Kalmar län
 Oscar Fredriks församling – en församling i Göteborgs stift
 Oscar Fredriks kyrka – en kyrkobyggnad i Göteborg

Se även
 Oscar (fartyg)